А́спід — слово, що має кілька значень:

Змія 
А́спід (від , род. відм. ; за походженням пов'язане з «аспіс», з огляду на щитоподібні лусочки кобри чи щитоподібну форму її голови) — назва деяких отруйних змій, вживається також в переносному значенні:
 Аспіди — родина (або підродина) отруйних змій.
 Аспід — інша назва єгипетської кобри.
 Аспід (а́спид, га́спид, га́спед) — застаріле слово, що означає «отруйна змія» чи «диявол, біс».
 Аспід — назва типу старовинної гармати (з довжиною ствола 1,524 м), що використовувався в Московській державі.

Мінерал 
А́спід (від  — «яшма, яспис») — назва деяких мінералів:
 Аспід (аспідний сланець) — різновид глинистого сланцю.
 Аспідна дошка — писальне приладдя з аспіду.

Примітки